Strijkkwartet nr. 11 (Beethoven)
 Strijkkwartet nr. 11 (Dvořák)
 Strijkkwartet nr. 11 (Holmboe)
 Strijkkwartet nr. 11 (Nordgren)
 Strijkkwartet nr. 11 (Sjostakovitsj)
 Strijkkwartet nr. 11 (Villa-Lobos)